Но́вое Чеку́рское () — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан, в составе Городищенского сельского поселения.

География 
Село находится близ границы с Ульяновской областью, в 24 километрах к югу от села Старое Дрожжаное.

В окрестностях села расположен памятник природы регионального значения «Кереметь» («Ново-Чекурская лесостепь»).

История 
Село основано не позднее 1723 года.

До 1860-х годов жители относились к категории удельных (до 1797 года – дворцовые) крестьян. Их основные занятия в этот период – земледелие и скотоводство, было распространено отходничество на фабрики и заводы, сезонные сельскохозяйственные работы.

В начале XX века в селе функционировали мечеть, медресе, 5 торгово-промышленных заведений. В этот период земельный надел сельской общины составлял 738,3 десятины.

В 1931 году в селе организован колхоз «Красные Яклы», с 2011 года земли села в хозяйственном управлении филиала «Городище» ООО «Ак Барс Дрожжаное».

До 1920 года село входило в Городищенскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Дрожжановском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 30 декабря 1966 года в Дрожжановском районах.

Население 

Национальный состав села: татары – 57%, чуваши – 42%.

Экономика 
Жители села работают преимущественно в филиале «Городище» ООО «Ак Барс Дрожжаное», занимаются растениеводством, овощеводством, животноводством.

Социальная инфраструктура 
Клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Дрожжановского района